Stenen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenen, Larsmo, Österbotten, 
 Stenen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Sten (olika betydelser)
Stubbö stenen

Robotskapade Finlandförgreningar